Sialang Jaya (Rambah), een plaats in Indonesië
Sialang Jaya (Batang Tuaka), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing